« Onslaught » peut faire référence à :

Bande dessinée 
 Onslaught, un personnage de l'univers de Marvel Comics ;

Musique 
 Onslaught, groupe de thrash metal britannique originaire de Bristol ;

Jeu vidéo 

 ONSlaught, un moteur de jeu vidéo destiné à la création de visual novels / roman vidéoludique et de sound novels, clone d'ONScripter.

 Onslaught, jeu vidéo d'action édité en 1989.